Ярилга́ч () — географічна назва кримськотатарського походження.

Ярилгач — назва села Міжводне (АР Крим) до 1944 року.
Ярилгач — озеро лиманного типу поблизу с. Міжводне.

Див. також
Ярилгацька бухта
Джарилгач
Джарилгацька бухта
Джарилгацька затока